Guard (englisch „Wache“, „Schutz“) steht für:

 Guard (Kampfsport), Positionen im Kampfsport
 Verteidiger im Basketball, siehe Backcourt
 eine Position im Eishockey, siehe Enforcer (Eishockey)
 eine Position im American Football, siehe Offensive Line #Guard
 eine Schutzeinrichtung in der elektrischen Messtechnik, siehe Widerstandsmessgerät #Messung großer Widerstände
 Guard-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika

Guard ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Guard (* 1953), britischer Schauspieler
 Dave Guard (1934–1991), US-amerikanischer Sänger, siehe The Kingston Trio
 Dominic Guard (* 1956), britischer Schauspieler und Psychotherapeut
 Kelly Guard (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Rick Guard, britischer Singer-Songwriter

Siehe auch:
 Garde (Begriffsklärung)
 Guardian
 Vanguard